Тома́ра — українське прізвище грецького походження.

Рід Томар 

 
 Томара Ганна Василівна (у дівоцтві Кочубей) — дружина Степана Васильовича, мати Василя Степановича.
 Томара Лев Павлович — державний діяч Російській імперії українського походження, губернатор, сенатор.

Інші відомі носії 
 Томара Ольга Федорівна (у дівоцтві Мамонтова) (1870—1952) — артистка та модель Російської імперії з родини .

Див. також 
 Томари — український шляхетський рід з Переяславщини.

 
Прізвища на -ра